Specimens of the Hope of Albion; or, Edwin of Northumbria: An Epic Poem – utwór poetycki angielskiego poety Johna Thelwalla, opublikowany w 1801. Akcja poematu została osadzona w średniowieczu, w czasach anglosaskiej heptarchii. Utwór został napisany wierszem białym (blank verse). Poeta stosuje też aliterację (his wanderings and his woes).

Northumbria freed, and Edwin's patriot worth 
My verse records; his wanderings, and his woes, 
His martial ardour, and his faithful loves: 
How these, by powerful destiny, combin'd 
To form The Hero; who by virtue rose
Superior to the fratricidal rage 
That fought his life, infatiate, and his youth 
Doom'd to disastrous exile; till arous'd 
To final effort, he their traitorous wiles 
Turn'd on the traitors' heads and, from the strife 
Of feuds and deadly factions, haply wrought 
A nation's bliss: whence union, wisdom, power, 
Spread thro' The Seven-fold Isle; and cheering lights 
Of Holy Truth and Liberty, and Laws.

Przypisy

Bibliografia 
 

Angielskie eposy
Utwory literackie z 1801
Utwory literackie, których akcja toczy się w średniowieczu
Utwory literackie napisane wierszem białym